Флаг муниципального образования Тихоре́цкий район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 июня 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1540.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы — жёлтую в 2/3 ширины полотнища и зелёную; на жёлтой вплотную к нижнему краю воспроизведён всадник из герба района, на зелёной — двенадцать соединённых жёлтых колосьев из того же герба».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования Тихорецкий район Краснодарского края составлен на основе элемента исторической печати Тихорецкой волости Кавказского уезда в первой половине XIX века, на землях которой расположена территория современного муниципального образования Тихорецкий район Краснодарского края.

Основной фигурой флага района является всадник на чёрном коне, отстреливающийся из лука, — которая говорит о многочисленных кочующих народах, населявших поочерёдно земли района и покинувшие их.

Жёлтый цвет поля флага — цвет богатства, символ могущества, знатности, постоянства, прочности. Жёлтый цвет (золото) на флаге аллегорично показывает уникальную кубанскую природу, неисчерпаемое богатство полей района.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, обновления, жизни и здоровья.

Белый цвет (серебро) служит символом благородства, чистоты, справедливости, великодушия.

12 жёлтых колосьев — 12 сельских поселений района — Алексеевское, Архангельское, Братское, Еремизино-Борисовское, Крутое, Новорождественское, Отрадненское, Парковское, Терновское, Фастовецкое, Хопёрское, Юго-Северное.

Примечания

См. также